Sant Boi ist der Name folgender Orte in Spanien:

* Sant Boi de Llobregat, Stadt in der Comarca Baix Llobregat, Provinz Barcelona
 Sant Boi de Lluçanès, Stadt in der Comarca Osona, Provinz Barcelona